«Самопоміч» — популярний місячник, призначений для членів кооператив, виходив при журналі «Економіст» у Львові в 1909 — 14 рр.; редактор Жук Андрій Ілліч.
 Об'єднання Українців Америки «Самопоміч», суспільно-допомогова організація, заснована 1947 у Нью-Йорку новоприбулими до США українськими іммігрантами.
 Самопоміч (кооперативи) — загальна назва кредитових ощадно-позичкових кооператив, організованих за ініціативою Об'єднання Українців Америки «Самопоміч» у різних містах США.
 Громадська організація «Самопоміч» — західноукраїнська громадська організація, заснована міським головою Львова Андрієм Садовим у жовтні 2004 року.
 Партія «Об'єднання „Самопоміч“» — політична партія, зареєстрована 29 грудня 2012, очолювана міським головою Львова Андрієм Садовим.
 Політична партія «Самопоміч» — політична партія в Україні, зареєстрована 21 грудня 2012, очолювана Анатолієм Ільєнком
 Товариство "Самопоміч" (Одеса), кооператив, який побудував у Одесі у 1912 - 1914 роках за концепцією міста-саду котеджне селище на 5-й станції трамваю по дорозі на Середній Фонтан.